Okręty US Navy o nazwie USS  "Tennessee", pochodzącej od stanu Tennessee:
 Pierwszy USS "Tennessee" (1862) był parowcem Konfederacji przechwyconym przez Unię w Nowym Orleanie 2 kwietnia 1862
 Drugi USS "Tennessee" (1864) był parowcem Konfederacji przechwyconym przez Unię w bitwie o Mobile Bay 16 lutego 1864
Trzeci "Tennessee" był drewnianokadłubową fregatą o napędzie śrubowym, która została zbudowana jako "Madawaska" w okresie wojny secesyjnej.
Czwarty "Tennessee" (ACR-10) był okrętem głównym krążowników opancerzonych swojego typu
Piąty "Tennessee" (BB-43) był okrętem głównym pancerników swojego typu
Szósty "Tennessee" (SSBN-734) jest okrętem podwodnym typu Ohio pozostającym nadal w służbie (stan na rok 2007).

Zobacz też: CSS "Tennessee"
Tennessee